Hokusai steht für:
 Katsushika Hokusai (1760–1849), japanischer Maler
 (12614) Hokusai, Asteroid des Hauptgürtels 
 Hokusai (Merkurkrater), Merkurkrater

Siehe auch:
 Hokusai-Museum Sumida